John Stephenson (1828-1882), homme politique canadien ;
 John Stephenson (1871-1933), zoologue britannique ;
 John Stephenson (1923-2015), acteur américain ;
 John Stephenson (né en 1962), spécialiste des effets spéciaux britannique ;
ainsi que
 Seán MacStíofáin (1928-2001), né John Stephenson, fondateur et chef d'état-major de la Provisional Irish Republican Army.